Институт леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН — научно-исследовательский институт в Красноярске
 Институт леса Карельского научного центра РАН — научно-исследовательский институт в Петрозаводске
 Институт леса НАН Белоруссии — научно-исследовательский институт в Гомеле